Jorge da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou entre 1266 e 1280. Foi antecedido no trono por Andrônico II da Trebizonda, e sucedido por João II da Trebizonda.

Fontes 
  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Imperadores de Trebizonda